Картушин — фамилия; имеет женскую форму Картушина.
 Картушин, Иустин Авксентьевич (в монашестве Иоанн; 1837—1915) — предстоятель Древлеправославной Церкви Христовой старообрядцев.
 Картушин, Михаил Поликарпович (в монашестве Мелетий; ок. 1859—1934) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой старообрядцев.
 Топоним 
 Картушин — село, Стародубский район, Брянская область, Россия